Erandique kan syfta på:

Honduras 

 Erandique (kommun), Departamento de Lempira, 
 Erandique (ort), Departamento de Lempira, 
 Erandique (flygplats), Departamento de Lempira,